Gustav Flügel kan syfta på bland andra:

* Gustav Flügel (1802–1870), tysk orientalist
 Gustav Flügel (1812–1900), tysk tonsättare